Hegedűs Csaba (1948) olimpiai bajnok birkózó, edző, sportvezető
 Hegedűs Csaba (1985) labdarúgó